Сырве () — топоним Эстонии:
 Сырве — полуостров на юго-западе Сааремаа;
 Сырве — мыс;
 Сырве — маяк;
 Сырве — деревня.